Katsumi est un prénom mixte japonais, notamment porté par :
 Katsumi Komagata, artiste japonais ;
 Katsumi Nishikawa, réalisateur de cinéma japonais ;
 Katsumi Ōno, diplomate japonais ;
 Céline Tran, dite Katsuni, actrice pornographique française d'abord connue sous le pseudonyme de Katsumi.

Homonymie de prénom
Prénom japonais